Zu Porzellanspinner siehe:
Pappel-Zahnspinner oder auch Espen-Porzellanspinner (Pheosia tremula)
Birken-Zahnspinner oder auch Birken-Porzellanspinner (Pheosia gnoma)